Motor boogie, a V’Moto-Rock együttes dala (1977)
 Motor boogie, a V’Moto-Rock válogatásalbuma (1997)